Vilgrain est une famille de minotiers.
 Ernest Vilgrain (1880-1942)  est un industriel minotier, chargé du ravitaillement dans le gouvernement de Georges Clemenceau de 1917 à 1920
 Claude Vilgrain est un hockeyeur canadien.